Jamna kan syfta på följande:

Jamnakulturen, en europeisk kultur från sen kopparålder och tidig bronsålder.
Jamna (distrikt), ett distrikt i Bulgarien
 ett dialektalt ord för Plattlummer